Klima Freunde (Eigenschreibung KLIMA FREUNDE, bis 2020 Deine Freunde) ist eine Wählergruppe aus Köln in Nordrhein-Westfalen. Sie ist Teil der Bewegung der Klimalisten.

Gründung und Aktivität 
Gegründet im März 2009 nahmen Deine Freunde an der Kommunalwahl in Köln 2009 teil.  Die Wählergruppe kandidierte in 29 der 45 Kölner Wahlbezirke und zog nach einem amtlichen Endergebnis von 0,78 % der Stimmen (absolut: 2904 Stimmen) mit einem Sitz in den Rat der Stadt ein.

Bei der Kommunalwahl in Köln 2014 trat die Wählergruppe erstmals in allen 45 Wahlbezirken an und erzielte 1,98 % (7815 Stimmen). Damit zog die Wählergruppe mit zwei Sitzen in den Rat der Stadt ein und erhielt zwei Sitze in den Bezirksvertretungen Innenstadt und Ehrenfeld. Im Stadtrat wurde Deine Freunde seit 2009 erst von Thor-Geir Zimmermann vertreten, 2014 kam Ute Symanski hinzu; 2015 übernahm Tobias Scholz das Ratsmandat von Ute Symanski. Im Sommer 2016 gründeten die beiden Ratsmandatsträger nach ihrem Austritt die neue Wählergruppe „Wählergruppe GUT Köln“, so dass Deine Freunde seine Sitze im Stadtrat verlor. In den Bezirksvertretungen wurden Deine Freunde/Klima Freunde durch Adrian Kasnitz für den Bezirk Innenstadt und durch Harald Schuster für den Bezirk Ehrenfeld vertreten.

Als Ergebnis eines Transformationsprozesses seit Anfang 2020 tat man sich mit Aktiven aus der Kölner „Klima-, Sozial- und Demokratiebewegung“ zusammen und stellte eine gemeinsame Liste auf. Die Gruppe nennt sich seit Mai 2020 Klima Freunde – Deine Freunde*Innen/Klimaliste Köln, kurz Klima Freunde und nahm als solche an der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen teil. Mit 2,01 % der Stimmen zogen Nicolin Gabrysch, die auch als OB-Kandidatin angetreten war, sowie John Akude in den Rat der Stadt Köln ein, die beide aus der Klimabewegung kamen. Akude wechselte ein Jahr später zur CDU. Am 8. Dezember 2022 übernahm Ngoc Gabriel den Sitz im Rat von Nicolin Gabrysch, die sich bei ihrer letzten Rede an das Rednerpult klebte.

Ziele 
Zu den Zielen von Deine Freunde gehört nach eigenen Angaben, den Kölnern mehr Mitbestimmung bei der Gestaltung ihrer Stadt zu ermöglichen, Kommunalpolitik transparenter zu machen und auf lokaler Ebene zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels nach dem Übereinkommen von Paris beizutragen. Die Wählergruppe sieht sich als „engagierte Laien“ und „aktivistische Bürger“ ohne „Parteiräson“.

Deine Freunde setzten sich im Rat der Stadt Köln unter anderem gegen Abriss und Neubau des Kölner Schauspielhauses, gegen die Erweiterung des Godorfer Hafens und für eine Bürgerinitiative ein, die gegen den Bau eines Einkaufszentrums in Köln-Ehrenfeld kämpfte.

Die Klima Freunde plädieren in ihrem Programm unter anderem für neue Formen der Beteiligung, eine neue Mobilitätspolitik, „maßvolle Digitalisierung“ sowie nachhaltigen Wohnungsbau und Raum für nichtkommerzielle Kultur.

Weblinks 
 Klima Freunde

Einzelnachweise 

Klimaliste
Wählergruppe (Nordrhein-Westfalen)
Organisation (Köln)
Politik (Köln)
Gegründet 2009